Marcus Iunius Brutus - a Caesar elleni összeesküvés vezetője
 Lucius Iunius Brutus - az utolsó római király elleni felkelés vezetője 
 Decimus Iunius Brutus Albinus - Caesar és az ellene történt összeesküvést vezető Brutus rokona, szintén összeesküvő
 Brutus – 1981-es magyar tévéfilm